Фавста, Фауста () — античное женское имя, также православное:

Православные именины (дата дана по григорианскому календарю): 19 февраля.

Флавия Максима Фауста — вторая жена императора Константина Великого, казнённая им в 326 г.

Известны святые по имени Фавста.

Примечания